ILS kan avse: 

 ILS – en ledningsprocess som främst används inom försvarsindustrin, se Integrerat logistikstöd
 ILS – valutakoden enligt ISO 4217 för Shekel
 ILS – ett hjälpmedel för piloter vid inflygning och landning, se Instrumentlandningssystem